Die Saison 2003/04 der Oberliga Westfalen war die 26. Spielzeit der Fußball-Oberliga Westfalen und die zehnte als vierthöchste Spielklasse in Deutschland. Die Meisterschaft und den Aufstieg in die Regionalliga sicherten sich die Amateure von Arminia Bielefeld mit zwei Punkten Vorsprung auf den SC Verl. Die Abstiegsränge belegten die SuS Stadtlohn und der Lüner SV. Da die erste Mannschaft der SG Wattenscheid 09 aus der Regionalliga in die Oberliga abstieg, musste die zweite Mannschaft der Wattenscheider ebenfalls absteigen.

Aus der Verbandsliga Westfalen stiegen die Sportfreunde Lotte und die SpVgg Erkenschwick jeweils als Staffelsieger auf. Aus der Regionalliga Nord stiegen neben der SG Wattenscheid 09 auch die Amateure des FC Schalke 04 ab. Der Torschützenkönig wurde Fathi Tastan von den Amateuren von LR Ahlen mit 21 Toren.

Teilnehmer 
Für die Spielzeit 2003/04 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 der Absteiger aus der Regionalliga Nord 2002/03
 SC Verl
 die verbleibenden Mannschaften aus der Oberliga Westfalen 2002/03:
 VfL Bochum Am.
 FC Gütersloh 2000
 SV Lippstadt 08
 FC Eintracht Rheine
 SG Wattenscheid 09 II
 VfB Hüls
 SuS Stadtlohn
 VfB Fichte Bielefeld
 Sportfreunde Siegen II  
 SC Hassel
 SpVg Emsdetten 05  
 Lüner SV
 Arminia Bielefeld Am.  
 TSG Sprockhövel
 die zwei Meister der beiden Staffeln der Verbandsliga Westfalen 2002/03:
 LR Ahlen Am. (Staffel 1)
 SV Schermbeck (Staffel 2)
 der Sieger des Entscheidungsspiels der Vizemeister der Verbandsliga Westfalen 2002/03:
 SV Vorwärts Kornharpen

Abschlusstabelle 

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Aufstiegsspiel zur Oberliga 
Für das Aufstiegsspiel zur Oberliga Westfalen qualifizierten sich die Vizemeister der beiden Verbandsliga-Staffeln. Das Spiel sollte am 13. Juni 2004 stattfinden. Da jedoch zwei westfälische Mannschaften aus der Regionalliga Nord abstiegen und nur eine aufstieg entfiel der mögliche dritte Aufstiegsplatz, so dass die Partie abgesetzt wurde.

Weblinks 
 Oberliga Westfalen 2003/04 bei Westfalenkick.de
 Oberliga Westfalen 2003/04 bei kicker.de

2003
Fußballsaison 2003/04